Зона Азия/Океания — одна из 3-х региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2010 года. Состоит из 4-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III 
 Enghelab Sports Complex, Тегеран, Иран, грунт

 28 апреля - 2 мая 2010

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 2 зоны Азия/Океания
  выбывает в группу 4 зоны Азия/Океания

Группа IV 
 Al-Hussein Tennis Club, Амман, Иордания, хард
 19 - 24 апреля 2010

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 3 зоны Азия/Океания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы